Ивакша — река в Архангельской области России, правый приток реки Лепша (бассейн Онеги). Протекает по территории Няндомского района.

Длина реки составляет 17 км. Течёт с северо-востока на юго-запад. В нижнем течении, севернее станции Ивакша, реку пересекает мост Северной железной дороги.

Примечания

Топографическая карта 
 

Бассейн Моши
Реки Няндомского района